Рабичев — фамилия. Известные носители:

 Рабичев, Исаак Беньич (1896—1957) — российский живописец, график и театральный художник.
 Рабичев, Леонид Николаевич (1923—2017) — русский поэт, художник, мемуарист.
 Нехемия Рабичев (1886—1971) — израильский общественно-политический деятель. Отец Ицхака Рабина, премьер-министра Израиля.